Juan de Tassis kan syfts på:

 Juan de Tassis y Acuña
 Juan de Tassis y Peralta